AVH: Чужой против Охотника (англ. AVH: Alien vs. Hunter, в России также известен как Охотник против Чужого: Поединок) — американский фильм ужасов с элементами боевика, выпущенный студией The Asylum в 2007 году сразу на видеоносителях. Является мокбастером к фильму «AVP: Чужой против Хищника».

Сюжет 
В лесу возле провинциального городка в Америке совершает посадку инопланетный корабль. Высадившееся из него паукообразное существо (Чужой) с первого момента пребывания на Земле начинает сеять ужас и панику. Затем в лесу высаживается киборг Охотник, который вооружён плазмоганом и намерен захватить или уничтожить Чужого любой ценой. Между двумя врагами стоит лишь небольшая группа людей во главе со следопытом Валентайном.

В ролях 
 Аарон Консил — Чужой, паукообразный пришелец
 Роб Филсон — Охотник, инопланетный киборг-ликвидатор
 Уильям Кэтт — Ли Кастлер, пожилой журналист
 Диди Пфайффер — Хиллари, знакомая Ли
 Рэнди Малки — Валентайн, местный охотник
 Колин Брок — Армстронг, шериф

Критика 
23 июля 2008 года «AVH: Чужой против Охотника» был добавлен в список 100 худших фильмов по версии сайта IMDB.

Премьера 
  США — 18 декабря 2007
  Япония — 4 апреля 2008
  Венгрия — 4 ноября 2008
  Южная Корея — 7 апреля 2011

Ссылки 
  
 
 

Фильмы The Asylum
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы ужасов США
Фильмы о вторжении пришельцев
Фильмы на английском языке
Фильмы ужасов 2007 года
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы серии «Чужой против Хищника»